Biserica de lemn din Vama se poate referi la:

 Biserica de lemn Înălțarea Domnului din Vama, construită în anul 1783 în satul Vama (Vama de Jos) din comuna Vama, județul Suceava. În 2001 a fost reamplasată în incinta Muzeului Satului Bucovinean din Suceava
 Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Vama, construită în anul 1796 în satul Vama (Vama de Sus) din comuna Vama, județul Suceava